Cohors V Gallorum ist eine römische Auxiliareinheit und steht für:

 Cohors V Gallorum (Britannia), von 84 bis 158 belegt und war in den Provinzen Pannonia und Britannia stationiert.
 Cohors V Gallorum (Moesia), von 75 bis 179 belegt und war in den Provinzen Moesia und Dacia stationiert.
 Cohors V Gallorum et Pannoniorum